Unknown
 Unknown (2006), filme com Jim Caviezel e Bridget Moynahan 
 Unknown (2011), filme com Liam Neeson e Diane Kruger
 Unknown (personagem), da série Tekken

The Unknown
 The Unknown (1915), drama mudo de George Melford
 The Unknown (1927), terror mudo com Lon Chaney e Joan Crawford
 The Unknown (1946), suspense dirigido por Henry Levin 
 The Unknown DJ, disc-jóquei dos EUA

Desambiguação